Автоматический стабилизатор (также встроенный стабилизатор) — вид бюджетной политики, при котором налоговые доходы и расходы бюджета автоматически меняются в зависимости от фазы экономического цикла так, чтобы сгладить колебания экономики. Бюджетная политика не является оперативным инструментом государственного регулирования экономики, так как законы о налогах и бюджете требуют длительного обсуждения и вступают в действие, как правило, не сразу. Поэтому становится привлекательной возможность использования автоматических стабилизаторов, которые включаются и выключаются без участия государства.

Экономический смысл 
Бюджетная политика является одним из инструментов антициклического регулирования. Стандартной рекомендацией является снижение налогов и увеличение расходов в периоды экономического спада, а также увеличение налогов и сокращение расходов в периоды экономического бума. Для «включения» бюджетной политики необходимо определить, что в экономике началась рецессия. Начало спада определяется лишь после того, как статистические органы соберут и обработают всю необходимую информацию. Для того, чтобы можно было говорить о спаде, ВВП страны должен снижаться в течение определенного времени. Например, более двух кварталов подряд. После того, как спад стал очевиден, правительство должно сформировать пакет налогово-бюджетных мер, утвердить его и представить на рассмотрение в парламент. Процедура рассмотрения законопроекта также требует времени. Многие законы, меняющие правила налогообложения, вступают в силу лишь с начала очередного налогового периода, чаще всего с начала нового года. Поэтому становится привлекательной возможность использования автоматических стабилизаторов, которые включаются и выключаются в нужный момент без участия государства.

Виды стабилизаторов 
Применяются следующие стабилизаторы.
 Налоги на доходы физических лиц, на прибыль корпораций, косвенные налоги, зависящие от продаж. Когда в экономике начинается рецессия, доходы экономических агентов падают, и вместе с ними снижается сумма налога. Во время бума наоборот налоговые сборы растут. Налоги работают эффективнее, если шкала ставок является прогрессивной.
 Пособие по безработице. Люди, теряющие во время спада работу, потребляют меньше. В результате снижается совокупный спрос, что усугубляет спад. Пособие по безработице частично компенсирует выпадающие доходы за счет бюджета и поддерживает экономику.
 Бюджетные правила. В период, когда экономика растет, бюджетные правила могут ограничивать рост расходов, аккумулируя избыточные налоговые поступления в резервные фонды или направляя их на погашение государственного долга. В случае спада в экономике недостаток доходов компенсируется из резервов. Таким образом, бюджетные правила сглаживают государственные расходы.

Примечания

Литература 
 Макроэкономика. Мэнкью Н. Г. Пер. с англ. — М.: Изд-во МГУ, 1994. — 736 с.

Макроэкономика